Казахско-цинская война — формальный повод заключающийся в поддержке Аблаем мятежного Амурсаны, послужил причиной вступления цинских войск в военные столкновения с казахами Среднего жуза, закончившиеся рядом поражений казахов. И последующим перемирием Аблая с цинским военным командованием.

История 
Несмотря на сложные межполитические и межэтнические взаимоотношения ойратов и казахов, Джунгарское ханство оставалось для последних определенным щитом, обеспечивающим их от активного вторжения Поднебесной. Но после уничтожения западных монголов к казахам приблизились военные отряды Цинской империи. Первые попытки вести переговоры с султаном Аблаем, возможно, имели места в 1755 году. По крайней мере, в поисках пути маньчжур к Аблаю свидетельствовали доклады сибирского губернатора 1756 году богдыхан одобрительно отнесся к началу наступления против казахов отряда пяньцзюня Дарданы. Богдыхан Цяньлун требовал от казахов освободить Тарбагатай, где планировалось разместить цинские военные отряды. 

В 1761 году башкирский конфидент Ш. Абзанов рассказывал, что цинские власти прогоняют казахов на Джунгарии.

После опустошения Джунгарии между казахами и киргизами началась борьба за освобождённые ойратами пастбищные территории. Отвечая на одну из жалоб султана Аблая, богдыхан с удовлетворением отмечал, что казахи и киргизы:«Оба эти народа почтительно прислушиваются к нам и стали нашими вассалами. Ныне ты докладываешь - отвечал Цяньлун султану Аблаю, что буруты напади на вас, казахов. Абулфеиз с более чем двухтысячным войском ограбил бурутов, и на обратном пути его видели наши сановники. Оставьте мысли мелочной выгоде и тогда будете вечно пользоваться нашей милостью...».В августе 1756 года произошло сражение между ополчением Аблай-султана и войсками цинского императора, закончившееся поражением казахов, начавших отступление к русским укрепленным линиям. Казахские правители обратились к русским властям с просьбой о защите от преследовавших их маньчжурских войск.

В июле 1757 года султан Аблай попал в плен и был направлен в Пекин где присягнул на верность богдыхану.

Примечания 

История Казахстана
Войны XVIII века
Войны в Азии
Войны Казахского ханства